Штудент (Student) — фамилия:

 Штудент, Иоганн-Кристоф — немецкий врач, профессор, специалист паллиативной медицины и психотерапевт. Один из основателей хосписного движения и паллиативной медицины в Германии.
 Штудент, Курт —  генерал-полковник в Люфтваффе (вермахт), участник Первой и Второй мировых войн.

См. также 
 Студент (значения)